Manuel Becerra Fernández
 Manuel Becerra Parra
 Manuel Becerra (stacja metra) w Madrycie

Zobacz też